Résultats détaillés du double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de Pékin.

Têtes de série

Tableau final

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008
 Simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008

Lien externe 
  Fiche complète de l'épreuve sur le site de l'ITF

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2008
Tennis masculin en 2008